Die Stars on the Bund China Open 2015 fanden vom 1. bis 6. September 2015 in Shanghai in der Volksrepublik China statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 100. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 50.
 
Titelverteidiger waren James Willstrop und Low Wee Wern. Willstrop schied in der Qualifikation aus, Wee Wern trat nicht erneut an.
 
Die Teilnehmerfelder bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon sind vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Ivan Yuen bei den Herren und Teh Min Jie bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 US-Dollar bei den Herren und 58.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2015/16
WSA World Tour 2015/16
2015